Robert Grubbs, Amerikaans scheikundige en Nobelprijswinnaar
 Grubbs' katalysator
 Grubbs-Hoveyda-katalysator
 Grubbs, een plaats in de Amerikaanse staat Arkansas